Lattice steht für:
 Lattice C, ein C-Compiler
 Lattice Semiconductor Corporation, US-amerikanischer Halbleiterhersteller
 Latticefilter, ein Typ von elektronischen Filtern

Siehe auch: